Гран-при Мона́ко 2017 года (офиц. Formula 1 Grand Prix de Monaco 2017) — автогонка, шестой этап чемпионата мира Формулы-1 2017 года, которая прошла 28 мая на городской трассе Монте-Карло в Монако. Это шестой этап в сезоне 2017 года, семьдесят пятый Гран-при Монако в истории (шестьдесят четвёртый в рамках чемпионатов Формулы-1).

Свободные заезды 
В составе команды McLaren Honda в ходе этого этапа вместо Фернандо Алонсо принимает участие Дженсон Баттон.

Первую сессию в четверг пилоты проводили в основном на шинах UltraSoft — самом мягком типе из доступных на этап. Первая часть свободных заездов прошла без аварий. Лучший результат на первой тренировке показал Льюис Хэмилтон. Из-за технических проблем всего по три круга сумели проехать Нико Хюлькенберг (силовая установка) и Маркус Эрикссон (коробка передач).

К началу второй части свободных заездов состояние трассы улучшилось, что позволило пилотам начать работу с настройками болидов. Из-за технических проблем спустя 11 минут после начала тренировки вынужден был вернуться в боксы Джолион Палмер. В конце сессии в третьем повороте разбил машину Лэнс Стролл. Лучшее время в ходе второй части свободных заездов показал Себастьян Феттель.

В ходе субботней тренировки команды продолжили работу с резиной, подбирая настройки к квалификации. В конце сессии в аварию попал Эстебан Окон. Лучшее время вновь показал Себастьян Феттель, установив рекорд трассы.

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +25…26 °C, трасса +52…51 °C

|}

 Примечания 
 1.  Дженсон Баттон наказан потерей 15-ти мест на стартовой решётке за замену элементов силовой установки.
 2.  Стоффель Вандорн наказан потерей 3-х мест на стартовой решётке из-за инцидента с Фелипе Массой на Гран-при Испании.
 3.  Маркус Эрикссон наказан потерей 5-ти мест на стартовой решётке за замену коробки передач, фактически позиций не потерял.
 4.  Дженсон Баттон стартует с пит-лейн, так как после квалификации была изменена конфигурация его болида.

Гонка 

|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Official website 

Гран-при Монако